Сельберой:

 Сельберой — развалины бывшего села в Чеберлоевском районе Чеченской республики.
 Сельберой — один из многочисленных чеченских тейпов, входит тукхум Чеберлаой.